Те́ма с вариа́циями:
 Тема с вариациями — одна из старейших музыкальных форм, состоит из темы и её видоизменённых повторений.
 Тема с вариациями — произведение для фортепиано Антона Рубинштейна (Op. 88, 1871).
 «Тема с вариациями» — балет Джорджа Баланчина на музыку IV части Третьей сюиты Чайковского (1947).